Sandler steht für:

 Einwohner der oberösterreichischen Gemeinde Sandl
 Obdachlose(r) in Bayern und Österreich, siehe Obdachlosigkeit
 Roman Der Sandler von Markus Ostermair
 Sandler AG, deutsches Textilunternehmen
 Sandlerbräu, deutsche Brauerei, siehe Kulmbacher Brauerei
 (4006) Sandler, ein Hauptgürtelasteroid

Sandler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sandler (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Anne-Marie Sandler (1925–2018), britische Psychologin, Psychoanalytikerin und Autorin
 Barry Sandler (* 1947), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Birgit Sandler (* 1964), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Christian Sandler (1858–1912), deutscher Geograph und Privatgelehrter

 Guido Sandler (1928–2019), deutscher Manager
 Irving Sandler (1925–2018), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Jackie Sandler (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph Sandler (1927–1998), englischer Psychoanalytiker
 Klaus Sandler (1945–1984), österreichischer Schriftsteller, Publizist und Verleger
 Knut Sandler (* 1943), deutscher Ingenieur und Politiker (FDP)
 Marion Sandler (1930–2012), US-amerikanische Unternehmerin
 Merton Sandler (1926–2014), britischer Pathologe und Psychopharmakologe
 Örjan Sandler (* 1940), schwedischer Eisschnellläufer
 Philippe Sandler (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Rickard Sandler (1884–1964), schwedischer Politiker
 Willibald Sandler (* 1962), österreichischer katholischer Theologe